General Hacking, general inglês (1862-1945);
 métodos e técnicas utilizadas pelos hackers.

Desambiguação